Alan Simpson (ur. 1929–2017) – brytyjski scenarzysta
 Alan Simpson (ur. 1931) – amerykański polityk, senator z Wyoming
 Alan Simpson (ur. 1948) – brytyjski lekkoatleta, biegacz
 Alan Simpson (ur. 1948) – brytyjski polityk, deputowany z Nottingham South
 Alan Simpson (ur. 1983) – amerykański aktor